Улица Коробко () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Тюленина до улицы Громовой.

Нет примыкающих улицы.

История 
До 1974 года называлась Чкалова — в честь Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. Переименована, когда село Коты (его часть) вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием в Заречном. 10 апреля 1974 года улица получила современное название — в честь партизана времён Великой Отечественной войны Василия Ивановича Коробко, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

Застройка 
Улица извилистая в плане, пролегает в западном направлении, затем — юго-западном. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. В начале улицы есть ответвление к улице Тычины, где застройка по непарной стороне; с парной стороны относится к улице Тычины. В конце улицу пересекает безымянный ручей, впадающий в реку Стрижень; после пересечения улицы образовывает водоём. Водоём и ручей отделяют застройку парной стороны улицы от проезжей части и по этому имеется несколько проездов к данным домам. 

Учреждения: нет

В 1966 году установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова